Сандро Мунари (Sandro Munari) (27 марта 1940) — итальянский автогонщик. Чемпион Европы по ралли 1973 года.  Обладатель первого кубка ФИА для раллийных пилотов 1977 года, прообраза будущего чемпионата мира по ралли в личном зачёте. Выступал в составе Lancia в Международном чемпионате по ралли для производителей 1972 года, когда команда стала победителем в зачёте марок. Четырёхкратный победитель престижного Ралли Монте-Карло (1972, 1975, 1976, 1977), по этому показателю он делит третье место с Вальтером Рёрлем и Томми Мякиненом, и устапает только Себастьену Лёбу и Себастьену Ожье (по 8 побед).

Карьера 

Сандро Мунари дебютировал в ралли в 1965 году и выиграл чемпионат Италии по ралли 1967 и 1969 годов. В 1973 Мунари стал чемпионом Европы по ралли. После чего перешёл в команду Lancia выступающую в чемпионате мира по ралли. За рулем Lancia Stratos HF Сандро выиграл восемь гонок, и в 1977 году получил первый в истории кубок ФИА для раллийных пилотов. Закончил карьеру в мировом первенстве в 1984 году. Хотя позже неоднократно выходил на старт исторических и любительских ралли вплоть до 2015 года.

Победы в раллийных чемпионатах

Чемпионат мира по ралли 
Мунари побеждал в 5 разных ралли.
{|class="wikitable"
! #
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Авто
|-
| 1
|  Ралли Сан-Ремо
| 1974
|  Марио Мануччи
| Lancia Stratos HF
|-
| 2
|  Ралли Канады
| 1974
|  Марио Мануччи
| Lancia Stratos HF
|-
| 3
|  Ралли Монте-Карло
| 1975
|  Марио Мануччи
| Lancia Stratos HF
|-
| 4
|  Ралли Монте-Карло (2)
| 1976
|  Сильвио Мирга
| Lancia Stratos HF
|-
| 5
|  Ралли Португалии
| 1976
|  Сильвио Мирга
| Lancia Stratos HF
|-
| 6
|  Ралли Корсики
| 1976
|  Сильвио Мирга
| Lancia Stratos HF
|-
| 7
|  Ралли Монте-Карло (3)
| 1977
|  Сильвио Мирга
| Lancia Stratos HF
|}

Чемпионат Европы по ралли 
{|class="wikitable"
! #
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Авто
|-
| 1
|  Ралли Вальдфиртель
| 1971
|  Марио Мануччи
| Lancia Fulvia
|-
| 2
|  Ралли Сан-Мартино
| 1971
|  Марио Мануччи
| Lancia Fulvia
|-
| 3
|  Ралли 1000 минут
| 1971
|  Марио Мануччи
| Lancia Fulvia
|-
| 4
|  Ралли Сан-Мартино (2)
| 1972
|  Марио Мануччи
| Lancia Fulvia
|-
| 5
|  Ралли Коста-Брава
| 1973
|  Марио Мануччи
| Lancia Fulvia
|-
| 6
|  Ралли Файерстоун
| 1973
|  Марио Мануччи
| Lancia Stratos HF
|-
| 7
|  Ралли Сан-Мартино (3)
| 1973
|  Марио Мануччи
| Lancia Fulvia
|-
| 8
|  Ралли Франции
| 1973
|  Марио Мануччи
| Lancia Stratos HF
|-
| 9
|  Ралли 4 регионов
| 1975
|  Марио Мануччи
| Lancia Stratos HF
|-
| 10
|  Ралли Сан-Мартино (4)
| 1977
|  Пьеро Содано
| Lancia Stratos HF
|}

Международный чемпионат по ралли для производителей 
{|class="wikitable"
!№
!Этап
!Сезон
!Штурман
!Автомобиль
|-
|1
| Ралли Монте-Карло
|1972
| Марио Мануччи
|Lancia Fulvia
|}

Результаты

Чемпионат мира 
В 1973 году Мунари выступил на Ралли Монте-Карло (сход). С 1981 по 1984 четыре раза принял участие в Ралли Сафари и ни разу не добрался до финиша.

Кубок FIA для ралли-пилотов

Ссылки 
 
 Интервью на alfisti.ru

Награды и Достижения 

Раллисты Италии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Италии